andere schrijfwijze van Baba Jaga (Russisch sprookjesfiguur)
Baba Yaga (film)